Рі́о-Не́ґро ( — «чорна річка») — поширений топонім, переважно гідронім, в іспаномовних країнах, зокрема, Латинської Америки. Популярним є також португаломовний відповідник Рі́у-Не́ґру ().

Український відповідник — Чорна Річка.

Гідроніми 
 Ріо-Негро — річка в аргентинській Патагонії.
 Ріо-Негро — річка в аргентинській провінції Чако.
 Ріо-Негро — річка в Уругваї, ліва притока річки Уругвай.
 Ріо-Негро — річка в Болівії, права притока річки Абуни
 Ріо-Негро — річка в Бразилії, Болівії та Парагваї, притока річки Парагвай.
 Ріу-Негру — річка в бразильській та колумбійській Амазонії, права притока Амазонки.

Інші топоніми 
 Ріо-Негро — провінція Аргентини, по території якої протікає одна з вказаних річок.
 Ріо-Негро — департамент Уругваю, по території якого протікає уругвайська Ріо-Негро.
 Ріо-Негро — місто в Чилі.

Див. також 
 Чорна Річка — село Верховинського району Івано-Франківської області в Україні.